Martulo puede referirse a:

 Martulo (Arteijo), aldea española de la parroquia de Morás, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Martulo (Arzúa), aldea española de la parroquia de Boente, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.